FK Banga é um clube de futebol profissional lituano da cidade de Gargždai que joga o A lyga.

História 

O FK Banga foi fundado em 1966.

Participação no Campeonato Lituano

Uniformes 
 Uniforme titular

 Uniforme alternativo

Elenco Atual 
Última atualização: 14 de janeiro de 2023 (UTC). (alyga.lt)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jogadores de destaque
  Robertas Vėževičius
  Julius Kasparavičius

Ligações externas
 Página oficial (em lituano)

Banga Gargždai
Clubes de futebol fundados em 1966